Heterocerus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Fabricius 1792. Heterocerus ingår i familjen strandgrävbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Strandgrävbaggar
Heterocerus